Численность населения Псковской области по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

Демографическая ситуация в Псковской области на протяжении многих лет остается одной из самых сложных проблем социально-экономического развития. Если по переписи 1926 года в нынешних границах области жили 1678 тыс. человек, то в 1959 году население сократилось до 952,8 тыс., в 1989 году — до 845,3 тыс., а к началу 2012 года — до 666,9 тыс., а к началу 2020 года — до 626,1 тыс. человек (сокращение за 10 лет на 55,8 тыс. человек, или на 8,2 %). Превышение числа смертей над числом рождений имеет историческую и геополитическую природу. Тенденция снижения численности населения в значительной степени связана с миграцией трудоспособного населения в крупные города, прежде всего в Санкт-Петербург и Москву, а, следовательно, и высокой долей людей пожилого и старческого возраста.

При этом по темпам убыли населения Псковскую область превосходят только некоторые регионы крайнего Севера, откуда продолжается массовый выезд населения. В 1990-е годы Псковскую область неофициально называли «столица российской депопуляции», её демографические показатели (прежде всего, половозрастная структура населения с большой долей старших возрастов) использовались в учебной литературе для иллюстрации соответствующих процессов.

По состоянию на 1 января 2019 года из 629 651 жителя региона мужчины составляют 291 520 человек (46,3 %), женщины — 338 131 человек (53,7 %). Численность лиц моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) составляет в области 105 117 человек (16,7 %), трудоспособного (мужчин 16-59 лет, женщин 16-54 лет) — 333 920 человек (53,0 %), старше трудоспособного возраста — 190 614 человек (30,3 %). Причем среди последних преобладают женщины (135 820 человек или 71,3 % от этой группы) против 54 794 мужчин (28,7 %). Среди трудоспособных: мужчин — 182 474 человека (54,7 %), женщин — 151 446 человек (45,3 %), среди лиц моложе 16 лет: мужчин — 54 252 человека (51,6 %), женщин — 50 865 человек (48,4 %).

По состоянию на 1 января 2013 года из 661 507 жителей региона мужчины составляют 303 882 человека (45,9 %), женщины — 357 625 человек (54,1 %). Численность лиц моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) составляет в области 98 643 человека (14,9 %), трудоспособного (мужчин 16—59 лет, женщин 16—54 лет) — 381 109 человек (57,6 %), старше трудоспособного возраста — 181 755 человек (27,5 %). Причём среди последних преобладают женщины (132 303 человека или 72,8 % от этой группы) против 49 452 мужчин (27,2 %). Среди трудоспособных: мужчин — 203 594 (46,6 %), женщин — 177 515 человек (53,4 %); среди лиц моложе 16 лет: мужчин — 50 836 (51,5 %), женщин — 47 807 человек (48,5 %).

Статистика 
Динамика

Естественное движение
В 1990 году в области родилось 10 040 человек, умерло — 12 730 человек, естественная убыль населения составила 2690 человек.

В 1995 году в области родилось 6434 человека, умерло — 17 347 человек, естественная убыль населения составила 10 913 человек.

В 2000 году в области родилось 5795 человек, умерло — 17 524 человека, естественная убыль населения составила 11 729 человек.

В 2003 году в области родилось 6769 человек, умерло — 18 708 человек, естественная убыль населения составила 11 939 человек.

В 2005 году в области родилось 6428 человек, умерло — 17 920 человек, естественная убыль населения составила 11 492 человека.

В 2010 году в области родилось 7078 человек, умерло — 14 322 человека, естественная убыль населения составила 7244 человека.

В 2011 году в области родилось 7022 человека, умерло — 12 950 человек, естественная убыль населения составила 5928 человек.

В 2012 году в области родилось 7350 человек, умерло — 13 005 человек, естественная убыль населения составила 5655 человек.

В 2013 году в области родилось 7237 человек, умерло — 12 251 человек, естественная убыль населения составила 5014 человек.

В 2014 году в области родилось 7142 человека, умерло — 12 058 человек, естественная убыль населения составила 4916 человек.

В 2015 году в области родилось 7150 человек, умерло — 11 808 человек, естественная убыль населения составила 4658 человек.

В 2016 году в области родилось 7170 человек, умерло — 11 557 человек, естественная убыль населения составила 4387 человек.

В 2017 году в области родилось 6079 человек, умерло — 11 149 человек, естественная убыль населения составила 5070 человек.

В 2018 году в области родилось 5869 человек, умерло — 10 851 человек, естественная убыль населения составила 4982 человека.

В 2019 году в области родилось 5328 человек, умерло — 10 579 человек, естественная убыль населения составила 5251 человек

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Размещение населения

Городское население 

Городское население Псковской области представлено 14 городами и 14 посёлками городского типа.

По данным переписи населения 2021 года из 599 084 жителей городское население области составило 424 480 человек (70,85 %), большая часть которых живёт в двух главных городах — Псков (193 082 человека) и Великие Луки (86 711 человека) — всего 279 793 человека или 65,9 % от горожан области.

В 1959 году городское население области составляло 253 597 человек или 22,6 % от населения региона, в 1989 году — 530 485 человек (62,8 %), в 2002 году — 502 654 человека (66,1 %), по оценке на начало 2010 года — 468 051 человек или 68,0 % (в том числе в двух главных городах — 290 011 чел. или 62 % от горожан области, январь 2010). По данным переписи населения 2010 года городское население составило 472 514 человек или 70,2 % от общей численности населения региона.

Сельское население 
Псковская область занимает второе место в России по числу сельских населённых пунктов (снп) — 8355 в 2021 году, 8351 в 2010 году и 8393 в 2002 году  (после Тверской области, где 9532, 9532 и 9509 снп соответственно) и второе (ранее третье) место по числу сельских населённых пунктов без постоянных жителей — 2771 в 2021 году, 1923 в 2010 году и 1073 в 2002 году (после той же Тверской области, где 2798 деревень без населения в 2021 году, 2234 в 2010 году и 1411 в 2002 году, обогнав Вологодскую область, где 2313 снп без населения в 2021 году, а ранее было 2106 в 2010 году и 1625 в 2002 году). Причём, учитывая небольшую численность населения Псковской области (760,8 тыс. чел., в том числе 258,2 тыс. сельских жителей в 2002 году, а в 2010 году — 673,5 тыс. чел., в том числе 200,9 тыс. сельских жителей), она занимает последнее место в России по средней людности сельских населённых пунктов (31 чел./снп в 2002 году и 24 чел./снп в 2010 году — самый низкий показатель в стране).

Основной причиной преобладания малых сельских населённых пунктов являются природные условия: в лесной зоне и в зоне деятельности ледников удобные для сельского хозяйства (а значит и для размещения населения) сравнительно небольшие участки чередуются с болотами, озёрами, холмами, лесами. Поэтому в XII-XIV веках распространённым на Псковской земле (и на северо-западе в целом) типом населённых пунктов стала деревня, состоящая из 3-5 дворов. В результате сформировался мелкоселённый тип расселения и небольшая людность сельских населённых пунктов, многочисленно разбросанных по всей территории и Псковской области. На современном этапе основными факторами, оказывающими влияние на динамику людности сельских населённых пунктов региона, являются демографические и социально-экономические условия жизни.

По переписи населения 2021 года из 8355 сельских населённых пунктов области в 2771 не было постоянных жителей (33 %), в 2629 живут всего по 1—5 чел. (31 %), в 960 — по 6—10 чел. (11,5 %), в 1037 деревнях — по 11—25 чел. (12 %), в 365 — по 26—50 чел. (4 %), в 228 — по 51—100 чел. (2,7 %), в 210 — по 101—200 чел. (2,5 %), в 116 — по 201—500 чел. (1,4 %), в 25 — от 500 до 1000 жителей (0,3 %), в 10 — от 1000 до 2000 чел., в 2 — от 2000 до 3000 чел. и в 2 — от 5000 человек (7772 жителей в деревне Родина и 7293 жителей в деревне Борисовичи).

По переписи населения 2010 года из 8351 сельских населённых пунктов области в 1919 никто не живёт (23 % в 2010 г.), в 2599 живут всего по 1—5 чел. (31 %), в 1295 — по 6—10 чел. (15,5 %), в 1373 деревнях — по 11—25 чел. (16 %), в 501 — по 26—50 чел. (6 %), в 234 — по 51—100 чел. (2,8 %), в 224 — по 101—200 чел. (2,7 %), в 158 деревне — по 201—500 чел. (1,9 %), в 35 — от 500 до 1000 жителей (0,4 %), в 8 — от 1000 до 2000 чел., в 3 — от 2000 до 3000 чел. и в 2-х — по более 3000 жителей (Родина (3382 жителя) и Серёдка, (3253 жителя), 14 октября 2010 г.) Таким образом, число действительно населённых сельских пунктов (снп с населением) в области составляет 6432 в 2010 г. (продолжая удерживать второе место, уступая той же Тверской области, где 7302 «людных» сёл в 2010 г.).

По переписи населения 2002 года из 8393 сельских населённых пунктов области в 1073 никто не живёт (13 % в 2002 г.), в 2191 живут всего по 1—5 чел.(26 %), в 1568 — по 6—10 чел. (19 %), в 1917 деревнях — по 11—25 чел. (23 %), в 793 — по 26—50 чел. (9 %), в 353 — по 51—100 чел. (4 %), в 240 — по 101—200 чел. (3 %), в 191 деревне — по 201—500 чел. (2 %), в 50 — от 501 до 1000 жителей (0,6 %), в 12 — от 1001 до 2000 чел., в 4 — от 2001 до 3000 чел. и лишь в одном селе — более 3000 жителей (Серёдка, 3831 житель, 9 октября 2002 г.). Таким образом, число действительно населённых сельских пунктов (снп с населением) в области составляло 7320 в 2002 г. (удерживая второе место, уступая той же Тверской области, где 8098 снп с населением в 2002 г.).

За 2002—2010 годы доля безлюдных деревень в Псковской области возросла с 13 % до 23 % от общего их числа (с 1073 до 1919 снп), доля деревень с численностью населения от 1 до 10 жителей — с 45 % до 47 % (с 3759 до 3894), от 11 до 50 жителей — упала с 32 % до 22 % (с 2710 до 1874), от 51 до 100 жителей — с 4 % до 3 % (с 353 до 234), более 101 жителя — с 6 % до 5 % (с 498 до 430).

По данным переписи населения 2021 года сельское население области составило 174 604 человека или 29,15 % от общей численности населения региона (в 1959 году — 699 215 человек или 73,4 %, в 1989 году — 314 806 человек или 37,2 %, в 2002 году по данным переписи населения — 258 156 человек или 33,9 %, в 2010 году по данным переписи населения — 200 909 человек или 29,8 %).

По оценке на 1 января 2012 года сельское население области составило 199 033 человека (29,8 %).

По оценке на 1 января 2013 года сельское население области составило 196 791 человек (29,7 %).

По оценке на 1 января 2020 года сельское население области составило 182 364 человека (29,1 %).

Группировка сельских населённых пунктов по численности населения по районам области (по данным переписи 2010 года):

См. также: Списки населённых пунктов районов Псковской области

Динамика численности населения

Динамика в XVI — нач. XX вв. 
Численность населения Псковской земли и Псковской губернии

Динамика в 1926—2021 
Численность населения (в границах) Псковской области

Диаграмма (1926—2021)

Динамика численности населения районов и городских населённых пунктов в 1959—2021 
Постоянное население, кроме райцентров, бывших по состоянию на 1959 год сельскими населёнными пунктами (за 1959 год по ним — данные с учётом наличного населения). Районы — в современных границах.

Численность населения муниципальных образований Псковской области 
																					
Численность постоянного населения муниципальных образований Псковской области по состоянию на 1 октября 2021 года (перепись населения 2020 года).

Национальный состав 
Абсолютное большинство населения области составляют русские. В Печорском районе проживает небольшой финно-угорский народ сету.

1897 
Национальный состав Псковской губернии в 1897 г.(по данным о языке по переписи населения 1897 г.)

1926 
Национальный состав Псковской губернии по переписи населения 1926 года

 с учётом присоединённых в 1924 году территорий Невельского, Себежского и Велижского уездов (переданных из состава Витебской губернии) с большой долей белорусского и еврейского населения; но без учёта отданных в 1920 году частей Псковского и Островского уездов с пригородом Печоры и сельцом — ж.д. станцией Пыталово с их окрестностями (переданных из состава Псковской губернии в состав Эстонии и Латвии соответственно) с большой долей эстонского и латышского населения

1959—2002 
Национальный состав Псковской области по данным переписей населения в 1959—2002 годы.

2010 и 2021 
Национальный состав Псковской области по данным переписей населения 2021 и 2010 года.

Национальный состав населения по районам области 
Национальный состав населения городских округов и районов Псковской области по данным переписи населения 2010 года:

Общая карта 
Легенда карты:

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Псковской области

Население Псковской области